TVV steht für:

 Tarifvertragsverordnung
 Tarifvertrag Versorgungswirtschaft, siehe Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
 Thüringer Volleyballverband, siehe Deutscher Volleyball-Verband
 Tiroler Volleyball Verband, siehe Österreichischer Volleyballverband
 Tisza vidéki vasút, siehe Theiss-Eisenbahn

TVV